Eoabelisaurus é um gênero de dinossauro terópode da família Abelisauridae, nativo da formação Cañadón Asfalto do Jurássico Médio, desde o Toarciano médio até ao Bajociano inferior, há cerca de 179 a 168 milhões de anos. O nome do gênero combina a palavra grega Eos, que significa amanhecer, a Abelisaurus, o gênero tipo da família abelisauridae, fazendo alusão ao fato de ser o mais antigo abelissaurídeo conhecido.

Descoberta e Nomeação 
O holótipo do gênero, MPEF PV 3990, consiste em um esqueleto praticamente completo, incluindo a região posterior do crânio, cinco vértebras cervicais e nove vértebras dorsais, sacro completo, vinte e sete vértebras sacrais, escápulocoracoides direito e esquerdo, úmeros, rádios e ulnas direitos e esquerdos, carpais distais direitos e esquerdos, metacarpais I-IV direito e esquerdo, cinco falanges esquerdas e seis falanges direitas, cintura pélvica completa, fêmures, tíbias, fíbulas, tarsais e metatarsais direitos e esquerdos, doze falanges do pé esquerdo e oito falanges do pé direito. Em suma, é um esqueleto muito bem preservado com muitos elementos diagnósticos.
Esses elementos provém da localidade de Jugo Loco, perto do vilarejo de Cerro Condor, província de Chubut, na Argentina. As rochas dessa localidade são afloramentos da formação Cañadón Asfalto, datando do Toarciano médio ao Bajociano inferior.O nome Eoabelisaurus é a união do prefixo grego Eos, que significa amanhecer, com o gênero-tipo da família abelisauridae, Abelisaurus. Esse nome refere-se ao fato de Eoabelisaurus ser o mais antigo abelissaurídeo descoberto até o momento. Já o epíteto específico E.mefi  é forma latina da abreviação popular do Museo Paleontológico Egidio Feruglio, MEF.

Descrição 

O holótipo é muito informativo e conta com diversas características diagnósticas, ou apomorfias. As características mais interessantes desse táxon demonstram a transição entre o plano corpóreo mais basal dos Ceratossaurídeos se adaptando no plano corporal dos abelissaurídeos derivados do Cretáceo, como observado em seus membros anteriores. A redução dos braços é comum em toda Ceratosauria, porém os abelissaurídeos levaram essa tendência a outro nível. Eoabelisaurus mostra que a redução dos ossos começou pelos elementos distais, a mão, e avançou para os proximais, o antebraço.

Durante a sua descrição, uma estimativa de 6 a 6,5 metros de comprimento foi proposta, caracterizando o táxon como mediano. Análises posteriores encontraram dimensões conflitantes, de 5,8 metros a 7,5 metros e 445 quilogramas.

Filogenia 

Eoabelisaurus foi atribuído ao Abelisauridae pelos seus descritores, na posição mais basal possível. Após isso, foi considerado um Ceratossaurídeo ou um Abelissauróideo basal, porém após a descrição de Spectrovenator, outro abelissaurídeo basal, foi estabelecido que Eoabelisaurus de fato era o abelissaurídeo mais basal e antigo conhecido.

Cladograma por Pol & Rauhut (2012):

Cladograma por Zaher et al(2020), onde Eoabelisaurus mefi foi confirmado e fortemente estabelecido como um abelissaurídeo:

Cladograma por Iori et al(2021), onde Eoabelisaurus novamente é encontrado como o abelissaurídeo mais basal conhecido:

Abelisauridae
Dinossauros da América do Sul
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 2012